Herb gminy Dębowiec (powiat cieszyński)
 Herb gminy Dębowiec (powiat jasielski)